Погиби — посёлок сельского типа в северо-западной части острова Сахалин.
 Погиби (мыс) — мыс в северо-западной части острова Сахалин.